Cheick N'Diaye (Dakar, 15 de fevereiro de 1985) é um futebolista profissional senegalês que atua como goleiro.

Carreira 
Cheick N'Diaye integrou o elenco da Seleção Senegalesa de Futebol no Campeonato Africano das Nações de 2008.

Ligaçães externas 

Futebolistas do Senegal
Futebolistas do Stade Rennais Football Club
Futebolistas da Union Sportive Créteil-Lusitanos
Futebolistas do Paris Football Club
Futebolistas do Club Sportif Sedan Ardennes
Jogadores da Seleção Senegalesa de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2004
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2008